Данное наименование в разное время носили различные ссузы Западной Сибири:

 Первый Сибирский политехнический техникум им. Тимирязева, Томск, 1923—1930 (ныне «Томский политехникум» ОГБОУ СПО)

 Сибирский политехнический техникум Минсредмаша СССР, Новосибирск, 1953 — 1992 (ныне Сибирский политехнический колледж НИЯУ МИФИ в Новосибирске)

 Сибирский политехнический техникум Кемеровской области, Кемерово, 1984 — 1994 (переименование в Сибирский политехнический колледж в Кемерово), затем вновь возвращено наименование техникум — с 2003.